Роберт Іннес — шотландський та південноафриканський астроном, член Единбурзького королівського товариства.
 Джордж Іннес — художник-пейзажист зі Сполучених Штатів, представник тоналізма.

Також 
 1658 Іннес — астероїд головного поясу.
Прізвища